Jabrayilov ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmadiyya Jabrayilov (1920–1994), sowjetischer Militär, Partisan und Führer der Französischen Résistance, siehe Achmedija Dschebrailow
 Samir Jabrayilov (* 1994), aserbaidschanischer Radfahrer